El nombre de Beatriz de Este puede referirse a:

 Beatriz de Este (siglo XI), quinta esposa de Alfonso VI de León
Beatriz de Este, reina consorte de Hungría (1210 - 1239). Esposa del rey Andrés II de Hungría.
Beatriz de Este, duquesa consorte de Bari (1475 - 1497). Esposa de Ludovico Sforza Duque de Bari.